Bintz ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Bintz (1843–1891), deutscher Gymnasiallehrer, Schulleiter und Autor
 Katharina Bintz (* 1987), luxemburgische Schauspielerin
 Peter Udo Bintz (1937–2007), deutscher Verleger
 Robert Bintz (1930–2022), luxemburgischer Radrennfahrer
 Simone Asselborn-Bintz (* 1966), luxemburgische Politikerin
 Udo Bintz (1903–1979), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Binz (Begriffsklärung)
 Binns